Blach ist der Familienname folgender Personen:
 Arne Blach (1900–1977), dänischer Hockeyspieler
 Ejvind Blach (1895–1972), dänischer Hockeyspieler
 Erich Blach (1907–1979), deutscher Schriftsteller
 Günter Blach (1928–2011), deutscher Röntgengerätehersteller
 Helena Blach Lavrsen (* 1963), dänische Curlerin
 Karl Blach (1929–1976), österreichischer Bergsteiger
 Preben Blach (* 1920), dänischer Hockeyspieler
 Svend Blach (1893–1979), dänischer Hockeyspieler
 Thomas Blach (* 1953), deutscher Erfinder
 Wiesław Błach (* 1962), polnischer Judoka